Каталог Гершель 400 — часть оригинального каталога Уильяма Гершеля объектов далёкого космоса. насчитывавший 2500 объектов, отобранных Бренда Ф. Гусман (Branchett), Lydel Гузман, Пол Джонс, Джеймс Моррисон, Пегги Тэйлор и Сара Saey из астрономического городского клуба Ancient в Санкт-Августин, штат Флорида, США. Оубликован каталог был в 1980 году. Они решили создать список после прочтения письма, опубликованного в Sky & Telescope Джеймсом Mullaney из Питтсбурга, штат Пенсильвания, США.

В этом письме мистер Mullaney предположил, что первоначальный каталог Уильяма Гершеля из 2500 объектов будет отличной основой для выборки объектов глубокого космоса для любителей астрономии, что уже нашли все объекты из каталога Мессье.

Основы каталога сформированы Астрономической Лигой клуба Гершель 400.

Объекты Гершель 400, которые так же являются ещё и объектами каталога Мессье 
Гершель 400 содержит несколько объектов, которые в настоящее время так же являются частью каталога Мессье. Например Мессье при жизни никогда не опубликовал объекты от M104 до M110 — они были добавлены в 20-м веке. Ниже приводится список объектов что есть в обоих каталогах:

 M20 NGC 6514 Тройная туманность
 M33 NGC 598 Галактика Треугольника
 M47 NGC 2422
 M48 NGC 2548
 M61 NGC 4303
 M76 NGC 650/651 Туманность Маленькая Гантель
 M82 NGC 3034 Галактика Сигара
 M91 NGC 4548
 M102? NGC 5866 Галактика Веретено
 M104 NGC 4594 Галактика Сомбреро
 M105 NGC 3379
 M106 NGC 4258
 M107 NGC 6171
 M108 NGC 3556
 M109 NGC 3992
 M110 NGC 205

Объекты Гершель 400 которые так же входят в каталог Колдуэлла 
Каталог Гершель 400 был опубликован ранее каталога Колдуэлла. Каталог Колдуэлла включает несколько объектов из каталога Гершель 400:

Число объектов разных типов в каталоге Гершель 400

Число объектов из каталога Гершель 400 в каждом созвездии

Объекты Гершель 400

Ключ

1-100

101—200

201—300

301—400

См. также 
 Каталог Мессье
 Каталог Колдуэлла
 Новый общий каталог (NGC)
 Индекс-каталог (IC)
 Пересмотренный Новый общий каталог (RNGC)

Примечания

Ссылки 
 Astronomical Leagues Herschel 400 club 
 SEDS Herschel 400 information
 SEDS page on similar catalogues to Messier’s
 The Herschel 400 at the NGC/IC project
 The Herschel 400 at the Saguaro Astronomy Club
 Interactive star chart of Herschel 400

Астрономические каталоги